Cognac est un nom propre ou un nom commun qui peut référer à :

Toponyme 

 Cognac (Charente), une sous-préfecture du département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine
 Cognac-la-Forêt, anciennement Cognac-le-Froid, une commune française du département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine

Nom commun 

 Le cognac (eau-de-vie), une eau-de-vie dont le nom a pour origine la ville éponyme.
 Le Cognac (bateau), un type de voilier.

Autres 
 Cognac Champblanc (2003-), cheval hongre de saut d'obstacles.

Voir aussi 

 
 Coniac, Guy Le Coniac de La Longrays